Анита Бреннер (урождённая — Ханна Бреннер) (; 13 августа 1905, Агуаскальентес, Мексика — 1 декабря 1974, Охуэлос-де-Халиско, штат Халиско, Мексика) — мексиканско-американская ка, , , , , , культуртрегер.

Биография 
Родилась в еврейской семье, эмигрировавшей из Латвии в США, а затем переехавшей в Мексику. После начала Мексиканской революции семейство землевладельцев Бреннеров бежало из страны в Соединённые Штаты.

В возрасте 18 лет Анита бросила колледж и вернулась в Мексику, чтобы изучать местную культуру. Она была убеждена, что искусству предстоит сыграть главную роль в самоопределении новой Мексики. Движимая этой уверенностью, она подружилась с либеральными американскими журналистами и писателями из круга Джона Дос Пассоса. Её первые журналистские работы в журнале «Нэйшн» и в Еврейском телеграфном агентстве были написаны специально, чтобы создать позитивный образ Мексики как безопасной гавани для евреев.

Начиная с этих статей и до конца жизни она занималась популяризацией мексиканской культуры среди американской публики. В 1925 году Анита вновь переехала в Нью-Йорк и опубликовала на английском языке свою самую известную книгу «Идолы за алтарями» — многогранную картину индейских традиций и современного искусства Мексики. Книга, в которой творчество Диего Риверы и Хосе Ороско было представлено как продолжение мексиканской народной культуры, сразу стала популярной.

Окончила Колумбийский университет. В 1929 году защитила докторскую диссертацию по антропологии в Колумбийском университете, позже получила стипендию Гуггенхайма.

Вращаясь в либеральных кругах, в качестве журналиста «The New York Times» активно защищала республиканцев, попавших в плен в ходе Гражданской войны в Испании. Будучи попутчицей коммунистической партии, одновременно выступала с неприятием сталинизма.

Писала для троцкистских изданий под псевдонимом Жан Мендес (Jean Mendez). В 1933 году брала интервью у Троцкого для «Нэйшн», а через несколько лет, когда тот отправился в Норвегию, она связалась с Диего Риверой и сообщила ему, что отъезд Троцкого из Европы — это вопрос жизни и смерти. Ривера, в свою очередь, заступился за Троцкого перед президентом Мексики Ласаро Карденасом, и тот предоставил ему убежище. Анита вместе с известным философом Джоном Дьюи помогала организовать бегство Троцкого в Мексику.

В 1955 году учредила журнал «Mexico / This Month» («Мексика / В этом месяце»).

Анита Бреннер — автор более 400 статей для разных изданий и десятка книг, в том числе «Ветер, пронесшийся над Мексикой» — первого рассказа о Мексиканской революции на английском языке. Писала о художниках, таких как Сикейрос, Хосе Ороско, Диего Ривера, Франсиско Гойтия, Жан Шарло и многих других, большинство из которых были ей лично знакомы. Написала ряд книг для детей и юношества.

Несмотря на большую роль, которую всю жизнь играла Анита в налаживании отношений между Мексикой и США, у себя на родине она всегда была чужой. Когда правительство Мексики наградило её орденом Ацтекского орла — высшей наградой, которой награждались иностранные граждане, Бреннер отказалась принять награду, заявив, что родилась в Мексике.

Погибла в автомобильной аварии в 1974 году.

Личная жизнь 
В 1930 году вышла замуж за Дэвида Гласкера. Они развелись в 1951 году. В браке родилось двое детей: Сюзанна Джоэл Гласкер (1939-2013) и Питер Гласкер (1936–2020).

Избранные произведения 
 Idols Behind Altars: Modern Mexican Art and Its Cultural Roots. Payson & Clarke, New York 1929. Neuausgabe: Dover Publications, Mineola 2002, ISBN 978-0-486-42303-6.
 Your Mexican Holiday. G. P. Putnam, New York 1931.
 The Influence of Technique on the Decorative Style in the Domestic Pottery of Culhuacan. Columbia University Press, New York 1934.
 The Wind that Swept Mexico: The History of the Mexican Revolution 1910—1942. Harpers, New York 1943. Neuausgabe: University of Texas Press, Austin 1984, ISBN 978-0-292-79024-7.
 The boy who could do anything, & other Mexican folk tales (1942) (ISBN 978-0-208-02353-7)
 The Wind that Swept Mexico; the History of the Mexican revolution, 1910—1942 (1943) (ISBN 978-0-292-79024-7)
 A hero by mistake (1953) (ISBN 978-0-201-09223-3) (в соавт.)
 Dumb Juan & the bandits (1957)

Примечания

Ссылки 
 Anita Brenner (1905—1974)
 Susannah Joel Glusker. Anita Brenner: A Mind of Her Own
 Anita Brenner: A Bridge Between Nations and Religions

Доктора наук
Стипендиаты Гуггенхайма
Детские писатели США
Детские писатели Мексики
Писательницы США XX века
Писательницы Мексики
Выпускники Колумбийского университета
Иммигрировавшие в США из Мексики
Погибшие в автомобильных катастрофах
Историки искусства
Литературные критики Мексики
Литературные критики США
Лев Троцкий